Slavoňov je jméno více sídelních útvarů:

 Slavoňov – obec v okrese Náchod
 Slavoňov (Lukavice) – část obce Lukavice v okrese Šumperk
 Slavoňov (Vesec) – hospodářský dvůr v severní části vesnice Vesec obce Kovářov v okrese Písek

Externí odkazy